Rivière aux Écorces (English: Bark River) peut se référer à:

Toponymes

Rivière aux Écorces (Maskinongé), un cours d'eau de Saint-Alexis-des-Monts, dans la MRC Maskinongé, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Rivière aux Écorces (rivière Pikauba), un affluent de la rivière Pikauba et du Lac Kénogami, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
Rivière aux Écorces Nord-Est, un affluent de la rivière aux Écorces, coulant dans Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la  Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière aux Écorces du Milieu, un affluent de la rivière aux Écorces, coulant dans Lac-Jacques-Cartier, dans la MRC de La Côte-de-Beaupré, dans la  Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière aux Écorces (rivière Dumoine) coule dans la zec de Kipawa, dans le territoire non organisé de Témiscamingue, dans la MRC de Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.